GRA peut faire référence à :
  ;
 Grande Raccordo Anulare, un autre nom de l'autoroute italienne A90.

Gra peut faire référence à :
 Gra, un film de 1968 de Jerzy Kawalerowicz ;
 Gra, une pièce pour clarinette seule d'Elliott Carter (1993).